Мангаса́ров — фамилия.

Известные носители:

 Мангасаров, Аркадий Акопович (род. 1935) — советский футболист, нападающий.
 Мангасаров, Шмавон Григорьевич (1907—?) — Заслуженный художник Азербайджанской ССР.

См. также